Murray McLachlan ist der Name folgender Personen:

*Murray McLachlan (Eishockeyspieler) (* 1948), kanadischer Eishockeytorhüter
Murray McLachlan (Pianist) (* 1965), britischer Konzertpianist